Alabiso ist der Familienname folgender Personen:

 Carmelo Alabiso (1886–nach 1934), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Daniele Alabiso (* ?), italienischer Filmeditor
 Enzo Alabiso (* ?), italienischer Filmeditor
 Eugenio Alabiso (* 1937), italienischer Filmeditor